Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1989-1990 - België
 Eerste klasse 1989-90 (basketbal België)
 Eerste klasse 1989-90 (voetbal België)
 Eerste klasse 1989-90 vrouwen (voetbal Frankrijk)